Сан Мигел дел Пуерто има више значења:

 Сан Мигел дел Пуерто (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Сан Мигел дел Пуерто (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел дел Пуерто (Сан Мигел дел Пуерто, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику